Canna (Itália) — comuna da Itália
Canna (Escócia) — ilha das Hébridas
Cannaceae — família botânica cujo único gênero é Canna

Canas (Apúlia) (Cannae) - antiga cidade da Itália

Desambiguação